Cuevas Labradas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas Labradas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cuevas Labradas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar